Lisa je lahko:
 Lisa, oče boga stvarnika Guja
 Lisa, moška polovica božanstva Mawu-Lisa
 Lisa (ime)
 Lisa, Ivanjica (Srbija)